

Произведения 
На протяжении творческой жизни Герберт Уэллс написал около 40 романов и несколько томов рассказов, более десятка полемических сочинений по философской проблематике и примерно столько же работ о перестройке общества, две всемирные истории, около 30 томов с политическими и социальными прогнозами, более 30 брошюр на темы о Фабианском обществе, вооружении, национализме, всеобщем мире и прочем, 3 книги для детей и автобиографию.

Произведения Уэллса переведены на арабский, белорусский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, русский, сербскохорватский, словацкий, украинский, французский, чешский и японский языки.

Ниже приведён неполный список произведений.

Научно-фантастические романы 

 1895 — Машина времени ()
 1895 — Чудесное посещение ()
 1896 — Остров доктора Моро ()
 1897 — Человек-невидимка ()
 1898 — Война миров () (влияние оказали работы Персиваля Лоуэлла)
 1899 — Когда спящий проснётся ()
 1901 — Первые люди на Луне ()
 1902 —  ()
 1904 — Пища богов ()
 1905 —  () (рассказ)
 1906 — В дни кометы ()
 1908 — Война в воздухе ()
 1914 — Освобождённый мир ()
 1923 — Люди как боги ()
 1928 — Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь ()
 1930 — Самовластие мистера Парэма
 1933 — Облик грядущего ()
 1937 —  ()

Реалистические, бытовые романы 
 1896 — Колёса фортуны ()
 1900 — Любовь и мистер Льюишем ()
 1902 — Прозрения ()
 1905 —  ()
 1905 — Современная Утопия ()
 1909 — Анна-Вероника ()
 1909 — Тоно-Бенге ()
 1910 — История господина Полли ()
 1911 — Новый Макиавелли ()
 1912 — Брак ()
 1913 — Страстная дружба ()
 1914 —  ()
 1915 — Великие искания ()
 1915 — Билби ()
 1916 — Мистер Бритлинг пьет чашу до дна/Мистеръ Бритлинг и война ()
 1917 — Бог — невидимый король ()
 1917 — Душа епископа ()
 1918 — Джоан и Питер ()
 1919 — Неумирающий огонь ()
 1922 — Тайники сердца ()
 1924 — Сон ()
 1925 — Отец Кристины-Альберты ()
 1926 — Мир Уильяма Клиссолда ()
 1927 — В ожидании ()
 1928 —  ()
 1932 — Бэлпингтон Блэпский ()
 1937 — Брунгильда ()
 1939 — Кстати, о Долорес ()
 1939 — Божье наказание ()
 1941 — Необходима осторожность ()

Рассказы и повести 
 1887 — Рассказ о XX веке ()
 1888 — Аргонавты времени ()
 1894 — Остров Эпиорниса ()
 1894 — Бог Динамо () — рассказ об обожествлении динамо-машины.
 1894 — Человек, который делал алмазы ()
 1894 — Цветение необыкновенной орхидеи ()
 1894 — Ограбление в Хэммерпонд-парке ()
 1894 — В обсерватории Аву ()
 1895 — Замечательный случай с глазами Дэвидсона ()
 1896 — Потерянное наследство ()
 1896 — В бездне (англ. In the abyss)
 1906 — Дверь в стене ()

Философские произведения 
 1896 — История покойного мистера Элвешема ()
 1897 — Мораль и цивилизация ()
 1905 — Современная Утопия ()
 1908 — Новый мир для старого ()
 1908 — Первое и последнее ()
 1914 — Англичанин смотрит на мир ()
 1914 — Война, которая покончит с войнами ()
 1922 — Вашингтон и надежда мира ()
 1931 — Что мы творим со своими жизнями? ()
 1932 — Труд, богатство и счастье рода человеческого ()
 1932 — После демократии ()
 1936 — Анатомия разочарования ()
 1938 — Мировой мозг ()
 1939 — Судьба Человека ()
 1939 —  ()
 1942 — Покорение времени ()
 1942 — Перспективы для Homo Sapiens ()
 1942 — Новые права человека ()
 1945 — Разум на краю своей натянутой узды ()

Произведения для детей и научно-популярные 
 1897 —  ()
 1911 — Напольные игры ()
 1913 — Маленькие войны ()
 1920 —  ()
 1922 —  ()
 1925 — Краткая история человечества ()
 1930 —  ()

Автобиографические произведения 
 1920 — Россия во мгле ()
 1934 — Опыт автобиографии ().
 1944 — Современные мемуары ()
 1984 — Постскриптум к Опыту автобиографии ()

Киносценарии 
 1929 — Король по праву ()
 1935 — Облик грядущего ()
 1936 — Чудотворец/Человек, который мог творить чудеса ()
 1936 — Новый Фауст ()

Литература об Уэллсе на русском языке 
Ссылки на литературу об Уэллсе на иных языках см. в аналогичных статьях википедии на других языках

 Азова В. Предисловие Д. Заславского. Оформление Д. Митрохина Краткая история человечества / От возникновения жизни на земле до Октябрьской революции и начала возрождения России. — Л.-М.: Изд-во Петроград. Типо-литография Красный Печатник, 1924. — 280 с.
 Андреев К. Предисловие // Герберт Уэллс. Избранные научно-фантастические произведения в трёх томах. — М.: Молодая гвардия, 1956.
 Балашов П. О Герберте Уэллсе // «Лит. критик», 1937, кн. 12.
 Брагинский М. Уэльс и социализм // «Северные записки», 1913, август.
 Замятин Е. Герберт Уэллс. — Л., 1922.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Дж. Уэллс: Автореф. диссертации доктора филол. наук / ЛГПИ им. А.Герцена. — Л., 1971. — 26 с.
 Кагарлицкий Ю. И. Вглядываясь в грядущее: Книга о Герберте Уэллсе. — М.: Книга, 1989. — 350 с.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс: Очерк жизни и творчества. — М.: Гослитиздат, 1963. — 279 с.
 
 Кагарлицкий Ю. И. Великий фантаст // Уэллс Г. Машина времени. Остров доктора Моро. Человек-невидимка. Война миров. — М.: Худож. лит., 1973.
 Кагарлицкий Ю. И. Возвращение к Уэллсу // Вопросы литературы. — 1988. — № 2.
 Кагарлицкий Ю. И. Возвращение «Невидимки»: О романе Г. Уэллса // Сов. культура. — 1985. — 24 дек.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Джордж Уэллс // Уэллс Г. Избранное. — М.: Гослитиздат, 1956.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс // История английской литературы. Т. 3. — М.: Изд-во АН СССР, 1958.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс // В мире книг. — 1966. — № 7.
 Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс просит слова // Литературная газета. — 1962. — 31 мая.
 Кагарлицкий Ю. И. Два вопроса Герберту Уэллсу // Фантастика, 1972. — М.: Мол. гвардия, 1972.
 Кагарлицкий Ю. И. О двух романах Герберта Уэллса // Уэллс Г. Первые люди на Луне. Пища богов. — М.: Дет. лит., 1968.
 Кагарлицкий Ю. И. О невидимом, но всем известном герое // Уэллс Г. Человек-невидимка. — М.: Дет. лит., 1983.
 Кагарлицкий Ю. И. Предисловие // Уэллс Г. Человек-невидимка. — М.: Гослитиздат, 1954.
 Кагарлицкий Ю. И. Предисловие // Уэллс Г. Необходима осторожность. — М.: Иностр. лит., 1957.
 Кагарлицкий Ю. И. Предисловие // Уэллс Г. Человек-невидимка: Роман, рассказы. — М.: Худ. лит., 1966.
 Кагарлицкий Ю. И. Пятнадцать томов Уэллса // В мире книг. — 1964. — № 5.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс // История всемирной литературы. Т. 8. — М.: Наука, 1994.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс в моей жизни // Альманах библиофила. Вып. 25. — М.: Книга, 1989.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс в России // Вопросы литературы. — 1967. — № 6.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс и Жюль Верн // Там же. — 1962. — № 6.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс, Дарвин, Хаксли // НФ: Сб. науч. фантастики. Вып. 15. — М.: Знание, 1974. — C. 209—223.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс, Лондон, осень // Литературная газета. — 1966. — 1 нояб.
 Кагарлицкий Ю. И. Уэллс-новелист // Уэллс Г. Рассказы. — М.: Правда, 1981.
 Кагарлицкий Ю. И. Человек, который мог творить чудеса // Уэллс Г. Человек-невидимка. — М.: Детская литература, 1977. — C. 5—22
 Кагарлицкий Ю. И. Вглядываясь в грядущее. — М.: Книга, 1989.
 Левидова И. М., Парчевская Б. М. Г. Дж. Уэллс. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке, 1898 − 1965. — М., 1966.
 Никулин Л. Три встречи с Г. Уэллсом // Литературная газета. — 1932. — № 19 (188) от 23/IV.
 Олеша Ю. Заказ на страшное // «Тридцать дней». — 1936. — № 2 [о «Невидимке»].
 Рапопорт С. И. По поводу «Новой утопии» // «Вестник Европы», 1906, март.
 Сталин И. Беседа с английским писателем Г. Д. Уэллсом, 23 июля 1934 г. — М.: Партиздат, 1935.
 Лев Успенский Записки старого петербуржца. — Л., 1970. — сс. 346—377.
 Чертанов М. Герберт Уэллс. — 2010. — 511 c., ил. — 5000 экз. — ЖЗЛ. — ISBN 978-5-235-03296-5.

Источники 

 
Уэллс, Герберт Джордж